Baikalowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Baikalowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Baikalowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Baikalowo (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Baikalowo (Perm), in der Region Perm
 Baikalowo (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Baikalowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen